Молотовский — название населенных пунктов:

Киргизия 
 Молотовский — до 1957 г. название города Каинды в Чуйской области.

Россия 
 Молотовский — бывший посёлок городского типа Ростовской области, в 1939 г. объединен с пгт Коминтерновский в город Новошахтинск.

См. также 
 Молотовский район
Молотовск
Молотовское